Карл Бах:
 Бах, Карл фон (1847—1931) — немецкий инженер-механик и машиностроитель.
 Бах, Карл Даниэль Фридрих (1756—1829) — немецкий художник.
 Бах, Карл Филипп Эммануил (1714—1788) — немецкий композитор и музыкант, второй из 5 сыновей Иоганна Себастьяна Баха.